Gryphon steht für:

 Gryphon (Band), eine britische Rockband
 Gryphon (Fallschirmsystem), ein Mini-Fluggerät
 (6136) Gryphon, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Griffin
 Griffon